Ekart bezeichnet

 Ekart, Begriff aus dem französischen Börsenwesen

Ekart ist der Familienname folgender Personen:
 Janez Ekart (* 1969), deutscher Bandidos-Präsident, Schriftsteller und Buchautor
 Tobias Philipp Ekart (1799–1877), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 E-Kart
 Écart